Серге́й Алекса́ндрович Рома́нов: Романов, Сергей Александрович (1857—1905) — великий князь.
 Романов, Сергей Александрович (1906—1963) — советский журналист и сценарист.